

Pessoas
Santo Eustáquio (séculos I e II) — mártir e santo cristão

Eustácio de Antioquia  — ou Eustácio, o Grande, bispo e patriarca de Antioquia

Eustácio ( — filósofo e oficial romano 

Eustácio de Sebaste () — bispo semiariano de Sebaste, ativo na controvérsia ariana

 Eustácio de Constantinopla  - patriarca de Constantinopla, considerado santo pela Igreja Ortodoxa

Eustácio III, Conde de Bolonha  — conde de Bolonha

Eustácio de Tessalônica  — arcebispo da cidade grega

Eustáquio van Lieshout  — beato católico dos Países Baixos radicado no Brasil

Geografia do Brasil
Padre Eustáquio (Janaúba) — bairro
Saco do Eustáquio — praia em Ilhabela, São Paulo
Rodovia Padre Eustáquio — no estado de São Paulo

Outros usos
Tuba auditiva — trompa de Eustáquio, canal que liga o ouvido médio dos mamíferos à faringe

Santo Eustáquio (Países Baixos) — ilha das Antilhas Holandesas

Eustáquio Mísero — ipersonagem fictício criado pelo autor irlandês C. S. Lewis para a série de livros As Crônicas de Nárnia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos